Чемпионат России по баскетболу 2012/2013 являлся 22 сезоном Премьер-лиги Российской федерации по баскетболу. Перед началом чемпионата, из-за недостаточного финансирования, отказался от участия в Премьер-лиге питерский «Спартак». Занявшая последнее место в прошлом сезоне ивановская «Энергия» сохранила прописку в элитном дивизионе.

Победитель Суперлиги «Казаночка» из-за финансовых трудностей принял решение не выступать в Премьер-лиге, на его место был допущен «Ростов-Дон», занявший 2-е место.

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала десять участников играют в два круга (с 15 октября 2012 г. по 1 апреля 2013 г.) с разъездами по одной игре дома и на выезде (18 игр для каждой команды).
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.

Серии 1/4 финала, матчей за 5—8-е места и игры за 5-е и 7-е место проводятся до двух побед по схеме 1+2 : 1-я игра проводится на площадке команд, которые классифицировались с наибольшим «номером» в сетке плей-офф, 2-я и, при необходимости, 3-я игра проводятся на площадке команд, которые классифицировались с наименьшим «номером» в сетке плей-офф;

Полуфинал проводится до двух побед по схеме 1+1+1: 1-я и при необходимости 3-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я игра проводится на площадке команд, указанных вторыми;

Финал и игры за 3-е место проводятся до трёх побед по схеме 2+2+1: 1-я, 2-я и при необходимости 5-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 3-я и при необходимости 4-я игра проводятся на площадке команд, указанных вторыми.

Команды, занявшие 9-е и 10-е в регулярном чемпионате, играют во втором этапе по две игры дома и на выезде (всего 4 игры) с учётом всех ранее набранных очков в случае если по результатам игр регулярного чемпионата разница между ними составляет не более 2 очков. Если разница составит 3 очка и более, то команды, занявшие 9-е и 10-е места, будут классифицироваться по результатам регулярного чемпионата. Команда, занявшая последнее место будет выступать в сезоне 2013/2014 годов в Суперлиге.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр

Таблица чемпионата

Лидеры чемпионата

MVP недели 
По версии сайта Eurobasket.com

Личная статистика

Плей-офф 

В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Премьер-лиги.

 Полуфинал за 5—8-е места
 Динамо (М) — Спартак — 2-0 (66:52, 94:58)
 Вологда-Чеваката — Энергия — 2-0 (77:69, 65:52)
 Матч за 7-е место
 Энергия — Спартак — 2-0 (63:56, 77:65)
 Матч за 5-е место
 Динамо (М) — Вологда-Чеваката — 2-0 (81:57, 75:73)

Итоговое положение

Лучшие

По версии РФБ 

Символическая пятёрка турнира 
  Эпифанни Принс (Динамо (К)) — Лучший защитник 
  Евгения Белякова (Спарта энд К) — Лучший атакующий защитник 
  Елена Данилочкина (Надежда) — Лучший лёгкий форвард
  ДеВанна Боннер (Надежда) — Лучший тяжелый форвард
  Кэндис Паркер (УГМК) — Лучший центровой

По версии сайта Eurobasket.com  

Символическая пятёрка турнира 
  ДеВанна Боннер (Надежда)
  Дайана Таурази (УГМК)
  Сеймон Огастус (Спарта энд К) 
  Глори Джонсон (Вологда-Чеваката) 
  Кэндис Паркер (УГМК)

V чемпионат молодёжных команд женских клубов Премьер-лиги 
Соревнование проводится в два этапа: регулярное первенство и Финал восьми.

Регулярное первенство 
Команды играли в два круга спаренными играми с разъездами по две игры дома и на выезде (36 игр).
 Турнирная таблица

II этап — Финал восьми 
Финальный турнир прошёл в Курске с 19 по 21 апреля 2013 года

Лучшие игроки турнира

Символическая пятёрка турнира 
 Анастасия Точилова (УГМК-Юниор)
 Диана Сазонова (Динамо-2 (К))
 Алина Замараева (Вологда-Чеваката-2)
 Юлия Гладкова (Спарта энд К-2)
 Анна Нужная (Спарта энд К-2)

Суперлига

Регламент соревнования 
Чемпионат среди женских клубов Суперлиги проводится с 18 октября 2012 года по апрель 2013 года. Соревнования проводятся в два этапа. Сначала команды играют в четыре круга спаренными играми с разъездами (2 игры – дома, 2 – на выезде).

Игры плей-офф начинаются со стадии 1/4 финала, играют команды, занявшие с 1 по 7 места по системе 1+2 на всех стадиях, где первая игра проводится на площадке нижестоящей команды.

Команде, занявшей первое место в Суперлиге предоставляется право выступать в сезоне 2013/2014 в Премьер-Лиге, при условии выполнения всех требований, предъявляемых РФБ к профессиональным баскетбольным клубам. Команда, занявшая последнее место в Суперлиге будет выступать в сезоне 2013/2014 в Высшей лиге.

Победителем Суперлиги стал красноярский клуб «Енисей».

I этап 
Перед началом чемпионата БК "Кубань" из Кропоткина не был допущен до участия в чемпионате России из-за финансовых долгов.
 Турнирная таблица

 * - в январе 2013 года руководство клуба «Спартак» объявило о своём прекращении деятельности, в связи с финансовыми проблемами.

II этап 

 Матч за 3-е место
 Юность — Ставропольчанка — 2—0 (80:60, 97:76)
 * - 9 апреля 2013 года в связи с неявкой команды ДЮБЛ БК «Воронеж-Скиф» (г. Воронеж) на игры Финального этапа Первенства ДЮБЛ, в соответствии со статьей 24.2 регламента чемпионата и Кубка России среди женских команд сезона-2012/13 Департамент по организации и проведению соревнований принял решение снять в текущем сезоне основную команду БК «Воронеж-Скиф» с чемпионата России.

Лучшие игроки турнира

Символическая пятёрка турнира 
 Надежда Майорова (Енисей)
 Евгения Финогентова (Казаночка)
 Ольга Сизякова (Юность)
 Альбина Ражева (Юность)
 Марина Момот (Енисей)

См. также 
 Система женских баскетбольных лиг России
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2012/2013

Ссылки 
 Российская федерация баскетбола
 Женский баскетбол в России

Примечания 

2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе